L’Associazione Sportiva Gualdo Calcio est un club de football de la ville de Gualdo Tadino, situé dans la province de Pérouse, en Ombrie, fondé en 1920.

Historique

Palmarès

Liens externes 
 

Club de football en Ombrie
Club de football fondé en 1920